Floris Willem van Styrum (1801-1873), Nederlands rechter en politicus
 Floris Willem van Styrum (1855-1929), Nederlands advocaat en liberaal politicus